Alain Briaux (1949-), batteur et auteur de livres d'histoires drôles français
 Hervé Briaux, acteur français